Этнографи́ческий музе́й — музей, в котором хранятся и выставляются предметы, связанные с этнографией и этнологией.

 Этнографический музей (Антверпен) (Антверпен, Бельгия)
 Этнографический музей (Белград)
 Этнологический музей (Берлин)
 Этнографический музей (Будапешт)
 Этнологический музей (Вена)
 Этнографический музей (Краков)
 Этнографический музей Мадейры
 Музей этнографии (Могилёв) (Могилёв, Белоруссия)
 Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины (Львов, Украина).
 Латвийский этнографический музей
 Российский этнографический музей (Санкт-Петербург)
 Этнографический музей (Стокгольм) Скансен
 Хохловка (музей) в с. Хохловка Пермского края
 Этнографический музей в Бутаре (Руанда)

См. также 
 Кунсткамера (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого)
 Музей этнографии и фольклора  Академии наук Республики Беларусь